Тарна́вський — українське прізвище.
 Тарнавський Валентин Володимирович — український письменник, журналіст.
 Тарнавський Василь (1859—1945) — доктор теології, професор, громадський діяч.
 Тарнавський Георгій Степанович (1931-1997) — радянський державний діяч, 13-й (і останній) Прокурор БРСР, народний депутат Верховних Рад СРСР і БРСР, заслужений юрист РРФСР, державний радник юстиції 1 класу. 
 Тарнавський Зенон — український письменник, журналіст і театральний діяч, перекладач.
 Коссак-Тарнавський Зенон (1907—1939) — український політичний і військовий діяч, провідний член УВО і ОУН.
 Тарнавський Іларіон — громадсько-політичний діяч з Самбірщини, 1938—1939 посол до польського сейму.
 Тарнавський Ілля Євстахійович (1918—1995) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 4-5-го скликань.
 Тарнавський Максим — канадський дослідник української літератури.
 Тарнавський Мар'ян Гнатович — український художник скла; заслужений художник УРСР.
 Тарнавський Микола Дмитрович (1906—1953) — український радянський біолог, генетик.
 Тарнавський Мирон Омелянович (1869 — 1938) — український полководець, генерал-четар УГА.
 Михайло Іванович Тарнавський (Єпископ Мануїл, 1904—1943) — єпископ УАПЦ, єпископ Володимир-Волинський та Ковельський у складі Української автономної церкви.
 Тарнавський Олександр Георгійович — бригадний генерал, командувач ОУВ «Слобода» Збройних сил України, учасник російсько-української війни, командувач контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року.
 Тарнавський Олександр Олексійович (* 1984) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарнавський Омелян — громадський і пластовий діяч.
 Тарнавський Остап Давидович — український поет, перекладач, літературний критик, журналіст, літературознавець, культурний діяч.
 Тарнавський Петро-«Гора» – лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Тарнавський Петро Іванович — церковний і громадський діяч.
 Тарнавський Теодор (1859) — доктор теології, ректор Чернівецького університету у 1892—1893 навчальному році, громадський діяч.
 Пасічник-Тарнавський Теофіл (1897—?) — учасник I-го Конгресу Українських Націоналістів, доктор філософії УВУ в Празі.
 Тарнавський Юрій — український поет та прозаїк.

Див. також 
 Тарнавська
 Тарновський

Українські прізвища